Книга — письмовий запис, видання у вигляді зброшурованих аркушів друкованого матеріалу; набір аркушів, виготовлених з паперу, пергаменту або іншого матеріалу
 «Книжка» — збірник полемічних праць Івана Вишенського 1600 року
 «Книжка» — адмінбудівля у Вінниці
 Книжка (шлунок) — третій відділ чотирикамерного шлунка жуйних ссавців
 Книга — граф, який утворений із циклів, що мають спільне ребро.